Dans les pays appliquant le système de Westminster, le leader parlementaire, leader en chambre () ou leader de la chambre () est un député chargé de mener les travaux législatifs de son parti au sein de la chambre. Le leader parlementaire peut être chargé de présenter les projets de loi, veiller au respect de la procédure ou remplacer le chef de son parti politique lors des questions au Premier ministre.

Le leader parlementaire du parti qui forme le gouvernement reçoit souvent une charge ou un ministère, parfois honorifique, notamment Lord Président du Conseil ou Lord du Sceau Privé au Royaume-Uni et président du Conseil privé au Canada. Cette charge lui permet de siéger au cabinet.

Liste 
 Australie
 Queensland : Leader parlementaire du gouvernement (Queensland) et Leader des affaires de l'opposition (Queensland)
 Canada
 Leader du gouvernement à la Chambre des communes (Canada) 
 Leader du gouvernement au Sénat (Canada) et Leader de l'Opposition au Sénat (Canada)
 Leader parlementaire du gouvernement (Québec)
 Royaume-Uni
 Leader de la Chambre des communes (gouvernement) et Leader fantôme de la Chambre des communes (opposition)
 Leader de la Chambre des lords

Système de Westminster

no:Parlamentarisk leder
nn:Parlamentarisk leiar
da:Politisk leder
en:Parliamentary leader